Testudinata — група всіх чотириногих зі справжнім черепаховим панциром. Сюди входять як сучасні черепахи (Testudines), так і багато їхніх вимерлих родичів. Хоча в 1760 році Джейкоб Теодор Кляйн вперше придумав Testudinata як групу черепах, у сучасному розумінні її вперше визначили Джойс та його колеги у 2004 році. Testudinata не включає примітивну Odontochelys, яка мала лише нижню половину панцира. Нещодавнє філогенетичне дерево Testudinata включало Angolachelonia та Testudines як сестринські таксони та підгрупи Testudinata.

Кладограма 
Кладограма нижче відповідає аналізу Джеремі Анкетена у 2012 році:

Примітки 

Систематика тварин
Плазуни
Черепахи